Batu Kuning (Ulu Manna), een plaats in Indonesië
Batu Kuning (Batu Raja Barat), een plaats in Indonesië